Lista över personer som varit guvernör i delstaten Kansas:

Se även
Kansas
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Populistpartiet

 
Kansas